О́ке У́льссон (; род. 3 мая 1934) — шведский шахматист, мастер. Чемпион Швеции среди юношей (1952 г.). Один из сильнейших шахматистов Швеции 1960—1970-х гг. В 1969 г. в чемпионате Швеции поделил 1—3 места с У. Андерссоном и Б. Янссоном, но уступил им в дополнительном соревновании. Также стал серебряным призером национальных чемпионатов 1962, 1966 и 1971 гг. В составе сборной Швеции участвовал в четырех шахматных олимпиадах и командном первенстве мира среди студентов. Представлял Швецию на турнире северных стран 1969 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Ульссона в базе Chessgames
 Личная карточка О. Ульссона на сайте 365Chess

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад